Unique může být:

 Unique (hudební skupina) – americká hudební skupina
 Unique (Iowa) – sídlo v Iowě
 HMS Unique – název tří různých lodí